Хуссонг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хуссонг, Кристин (род. 1994) — немецкая метательница копья, участница Олимпиады 2016 года.
 Хуссонг, Штефан (род. 1962) — немецкий аккордеонист.